Уэйн Кэшман (; род. 24 июня 1945, Кингстон) — канадский хоккеист и тренер, в качестве игрока двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972).

Карьера

Игровая карьера 
Начал хоккейную карьеру в команде «Ошава Дженералз», за которую выступал в течение трёх полных сезонов, выиграв в 1966 году с командой Кубок Джей Росса Робертсона, набирая в двух сезонах подряд более 70 очков за сезон. По окончании сезона присоединился к фарм-клубу «Бостон Брюинз» «Оклахома-Сити Блэйзерс», где отыграл два сезона, играя также и в НХЛ за «Брюинз».

В сезоне 1968/69 он стал игроком «Брюинз» на постоянной основе, за который играл следующие 15 сезонов. Кэшман играл в одной из сильнейших троек в НХЛ вместе с Филом Эспозито и Кеном Ходжем, с которыми дважды выиграл Кубок Стэнли в 1970 и 1972 годах. По итогам сезона 1973/74 он заработал 89 очков (30+59), заняв 4-е место в списке лучших бомбардиров сезона и войдя во Вторую команду звёзд по итогам сезона. Тройка «Кэшман—Эспозито—Ходж» существовало до 1976 года, пока Эспозито и Ходж не перешли в «Нью-Йорк Рейнджерс», а Кэшман остался в составе «Брюинз». 

В 1977 году он стал капитаном «Брюинз», заменив травмированного Джонни Буцика. Кэшман был капитаном в течение шести следующих сезонов, пока не завершил карьеру игрока в 1983 году в возрасте 38 лет.

В составе сборной Канады участвовал в Суперсерии 1972 против сборной СССР, где сыграл в двух матчах, заработав два очка за голевые передачи.

Тренерская карьера 
Работал ассистентом главного тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» (1987—1992), «Тампе-Бэй Лайтнинг» (1992—1996), «Сан-Хосе Шаркс» (1996—1997) и «Бостон Брюинз» (2001—2006). В сезоне 1997/98 в качестве главного тренера работал с «Филадельфией Флайерз», став позже ассистентом главного тренера, проработав в этой должности до 2000 года.

Входил в тренерский штаб канадской сборной на ОИ-1998, на которой канадцы заняли итоговое четвёртое место.

Статистика

Клубная

Международные соревнования

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Филадельфия Флайерз»